« Stour » est le nom de plusieurs cours d'eau situés en Angleterre :
 la Stour, fleuve côtier du Dorset ;
 la Stour, fleuve côtier du Kent ;
 la Stour, fleuve côtier du Suffolk ;
 la Stour, rivière du Warwickshire, affluent de l'Avon ;
 la Stour, rivière du Worcestershire, affluent de la Severn.

La Stour est également une rivière de Nouvelle-Zélande.